Lucas Ribamar - futebolista brasileiro
 Ribamar (Mafra) - aldeia da freguesia de Santo Isidoro, concelho de Mafra
 Ribamar (Lourinhã) - vila em Lourinhã
 São José de Ribamar - município brasileiro do Maranhão

Desambiguações de antropônimos